

Geografia 
Australia
 Città di Ryde – Local Government Area del Nuovo Galles del Sud
 Ryde – sobborgo di Sydney
Regno Unito
 Ryde – cittadina dell'Inghilterra
Stati Uniti d'America
 Ryde – comunità non incorporata della California

Marina 
 PS Ryde – piroscafo costruito dalla Southern Railway

Persone 
 Anne-Lie Rydé – cantante svedese
 Steve Ryde – attore inglese

Pagine correlate 
 Ride